Elgers ist der Familienname folgender Personen: